

Половинний — селище, Верхньопишминський міський округ, Свердловська область
 Половинний — селище, Верхньотагільський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Половинне
 Половинники